Mõisaküla (Kaarma), een vroegere plaats in de gemeente Kaarma in de Estische provincie Saaremaa
Mõisaküla (Kiili), een plaats in de gemeente Kiili in de Estische provincie Harjumaa
Mõisaküla (Lääne-Nigula), een plaats in de gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
Mõisaküla (Lääneranna), een plaats in de gemeente Lääneranna in de Estische provincie Pärnumaa
Mõisaküla (Muhu), een plaats in de gemeente Muhu in de Estische provincie Saaremaa
Mõisaküla (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de gemeente Põhja-Pärnumaa in de Estische provincie Pärnumaa
Mõisaküla (Põltsamaa), een plaats in de gemeente Põltsamaa in de Estische provincie Jõgevamaa
Mõisaküla (Saaremaa), een plaats in de gemeente Saaremaa in de Estische provincie Saaremaa
Mõisaküla (Salme), een vroegere plaats in de gemeente Salme in de Estische provincie Saaremaa
Mõisaküla (Viljandimaa), een stad in de gemeente Mulgi in de Estische provincie Viljandimaa

Torgu-Mõisaküla, een plaats in de gemeente Saaremaa in de Estische provincie Saaremaa